Congiopodus är ett släkte av fiskar. Congiopodus ingår i familjen Congiopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Congiopodus